Костнощитковые, или остео́страки , — ранее выделявшийся подкласс или класс вымерших бесчелюстных, обладающих костным дорсальным щитом на голове. С начала XXI века этот таксон синонимизируют с отрядом цефаласпидообразных (Cephalaspidiformes) из класса непарноноздрёвых.

Описание 
Окостенение у костнощитковых захватывает часть внутреннего скелета. Большая доля вентральной части головы образована мелкой костной мозаикой, предположительно подвижной, что дает основание предполагать активный образ жизни этих животных. У большинства остеостраков был массивный щит, который закрывал голову и грудь, но все виды среднего и позднего девона, по-видимому, имели уменьшенный и более тонкий кожный скелет.

Вероятно, они были относительно хорошими пловцами, обладали спинными плавниками, парными грудными плавниками и сильным хвостом. Костяной щит, покрывающий голову, представлял собой единое целое и, по-видимому, не рос во взрослой жизни. Однако расположение кости позволяет исследовать отпечатки нервной системы и других мягких тканей. Это показывает наличие сложных органов чувств, а также боковых сторон и верхней поверхности головы, которые, возможно, использовались для восприятия вибраций.

В отличие от остальных щитковых, костнощитковые имели гетероцеркальный плавник.

Примечания 

Непарноноздрёвые